Ruské příjmení Golicyn () má více nositelů:

 ruský šlechtický rod Golicynů
Anatolij Michajlovič Golicyn (* 1926), přeběhlík sovětské KGB 
Dmitrij Vladimirovič Golicyn (1771–1844), ruský generál jezdectva v napoleonských válkách a moskevský gubernátor po 25 let 
Dmitrij Dmitrijevič Golicyn (1770–1840), katolický misionář v Americe
Georgij Sergejevič Golicyn (* 1935), sovětský fyzik a publicista 
Michail Michajlovič Golicyn (1684–1764), ruský generál admirál a hlavní velitel ruského námořnictva
Nikolaj Dmitrijevič Golicyn (1850–1925), poslední ministerský předseda carského Ruska
Vasilij Vasiljevič Golicyn (1643–1714), ruský kníže, diplomat, ministr carevny Žofie Alexejevny

Ruská příjmení